Степаники — название населённых пунктов в Смоленской области России:

 Степаники (Вяземский район) — деревня, Вяземский район.
 Степаники (Гагаринский район) — деревня, Гагаринский район.
 Степаники (Тёмкинский район) — деревня, Тёмкинский район.

См. также 
 Степан